John Spillane (1923) ír labdarúgó-játékvezető
 John Spillane (1949) ír labdarúgó-játékvezető